Josetxo Goia-Aribe ( Deneztebe, 12 de marzo de 1959 ) es un saxofonista y compositor navarro que combina el jazz y la música tradicional.

Biografía 
Aunque nacido en Donezteb, Josetxo Goia-Aribe se trasladó a Pamplona con su familia cuando tenía un año y medio. Primero a Jarauta karrikara y luego a Kale Nagus . Siendo hijo de un padre silbador, comenzó a aprender a silbar a una edad temprana. Empezó a tocar la gaita a los 15 años, y durante cuatro o cinco años viajó entre los pueblos de Navarra. Sin embargo, a los 19 años decidió aprender a tocar el saxofón. Inició sus estudios en Pamplona y los finalizó en Donostia . Le dieron un premio al final de su carrera. 

En el 1984 crea el cuarteto de jazz Sebastiana  con el que da muchos conciertos. Obtiene una beca, lo que le da la oportunidad de ir a París en 1992 . Con músicos que conoció allí, publicó el disco Auñamendi en 1996 .  En el 2014, se inspiró del etno-musicólogo Alan Lomax en su disco Hispania fantástica . Como lo hizo Lomax en la década del 50, Josetxo Goia-Aribe viajó por la península ibérica con una grabadora y recopiló muchas canciones populares. Incluyó variaciones de algunos de ellos en su álbum.  En 2018, Jito Alai creó el espectáculo de danza y música, que ganó el Premio Gayarre.

Discografía 

 Auñamendi ( 1996 )
 Eunate
 Herrimiña, con Chano Domínguez e Iñaki Salvador
 Ilhargi-min, con Maddi Oihenart
 Los pendientes de la reina, Sorkunde Idigoras, Estixu Pinatxo y Luisa Brito
 La Orquesta Jamalandruki
 En Jota, con Arantxa Diez
 Hispania fantástica ( 2014 )

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web oficial, josetsxogoia-aribe.com

Compositores de Navarra